A 2015–2016-os UEFA Ifjúsági Liga a legrangosabb utánpótlás labdarúgókupa, melyet az UEFA Bajnokok Ligája szerint bonyolítanak le, vagyis csoportkör és egyenes kiesés rendszerben. Ez volt ennek a tornának a 4. kiírása. A negyedik tornát a Chelsea U19 csapata nyerte, vagyis megvédte előző címét.
A lebonyolítás kicsit változott az eddigi megszokott rendszerhez képest. A nyolc csoportból az első helyezettek bejutnak a nyolcaddöntőbe, míg a csoport másodikok bejutnak a legjobb 24 csapat közé. Ebben az évben bevezettek egy felsőházi rájátszást is, ahol az a legjobb 32 ifjúsági csapat szerepel, akik hazájuk bajnokságában és az UEFA koeficiensei alapján a legjobbak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

Felsőházi rájátszás

Elődöntők

|}

Döntők

|}

Egyenes kieséses szakasz

Legjobb 24

A csoportkörök első helyezettjei automatikusan juttak be a nyolcaddöntőbe.

Ágrajz

Győztes

Források
A torna az UEFA honlapján
A torna az eredmenyek.com honlapján

UEFA Ifjúsági Liga
UEFA Ifjúsági Liga